Fuori posto (Displaced) – poesia di Charles Bukowski del 1990
 Fuori posto – album degli Ottavo Padiglione del 1995